Il doppio  del Rijeka Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sebastián Decoud e Miguel Ángel López Jaén erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Adil Shamasdin e Lovro Zovko ha battuto in finale Carlos Berlocq e Rubén Ramírez Hidalgo 1–6, 7–6(9), [10–5].

Teste di serie 

 Adil Shamasdin /  Lovro Zovko (campioni)
 Carlos Berlocq /  Rubén Ramírez Hidalgo (finale)

 Ilya Belyaev /  David Savić (semifinali) 
 Denys Molčanov /  Dmitrij Sitak (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Rijeka Open 2010